Kaaimannen. een onderfamilie van de familie alligators en kaaimannen (Alligatoridae)
 René Kaaiman, Surinaams politicus, minister van Arbeid/Sociale Zaken (1988-1991)
 Kaaiman, pseudoniem van Koen Meulenaere (1957) is een Vlaams journalist en columnist